Van Blijenburgh ist der Familienname der folgenden Personen:

 Hendrik van Blijenburgh (1877–1960), niederländischer Fechter
 Willem van Blijenburgh (1881–1936), niederländischer Fechter und Marineoffizier